Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий валовую добавленную стоимость, исчисляемый путём исключения из суммарной валовой продукции объемов её промежуточного потребления. Все показатели для сопоставимости выражаются в государственной валюте — украинской гривне.

На территории Украины расчёт ВР ведётся смешанным методом, т. е. часть данных (как правило, касающаяся нефинансовых корпораций, муниципальных и государственных транзакций) аккумулируется региональными статистическими учреждениями и направляется в центр, а часть собирается уже напрямую Госкомстатом по другим секторам экономики.

В административном отношении территория Украины де-юре (согласно Конституции) включает 27 регионов — 24 области, Автономную Республику Крым и 2 города, имеющие специальный статус (Киев и Севастополь). Территории, отнесённые украинским законодательством к АР Крым и Севастопольскому горсовету, аннексированы Россией (см. присоединение Крыма к Российской Федерации), а часть территорий Донецкой и Луганской областей — самопровозглашёнными ДНР и ЛНР.

См. также 
Валовой региональный продукт
Список регионов Украины по ВРП на душу населения

Примечания

Ссылки 
 Госкомстат Украины: Валовой региональный продукт

Экономика Украины